.]]

Nesta lista estão relacionadas as 565 comunas, 5 Arrondissemens e 29 Cantões do departamento francês de Saône-et-Loire. Saône-et-Loire é um dos departamentos da Região Administrativa Borgonha-Franco-Condado.

Arrondissements
 Autun
 Chalon-sur-Saône
 Charolles
 Louhans
 Mâcon

Cantões
 Autun-1
 Autun-2 
 Blanzy
 Chagny
 Chalon-sur-Saône-1
 Chalon-sur-Saône-2
 Chalon-sur-Saône-3
 La Chapelle-de-Guinchay
 Charolles
 hauffailles
 Cluny
 Le Creusot-1
 Le Creusot-2
 Cuiseaux
 Digoin
 Gergy
 Givry
 Gueugnon
 Hurigny
 Louhans
 Mâcon-1
 Mâcon-2
 Montceau-les-Mines
 Ouroux-sur-Saône
 Paray-le-Monial
 Pierre-de-Bresse
 Saint-Rémy
 Saint-Vallier
 Tournus

Comunas

|}

(CUCM) Communauté urbaine Creusot-Montceau, criada em  1970.
(CAC) Comunidade de aglomeração Chalon Val de Bourgogne, criada em 2001.

Ver também
 Saône-et-Loire

Saône-et-Loire